Oljato-Monument Valley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oljato-Monument Valley (Arizona)
Oljato-Monument Valley (Utah)